Barbara Riveros Diaz (1987) – triatleta cilena
 Blás Riveros (1998) – calciatore paraguaiano
 Cristian Riveros (1982) – calciatore paraguaiano
 Daniel Elahi Galán Riveros (1996) – tennista colombiano
 Guillermo Riveros (1902-1959) – calciatore cileno
 Higinio Atilio López Riveros (1925-2016) – calciatore paraguaiano
 Jaime Riveros (1970) – ex calciatore cileno
 Juan Francisco Riveros (1946) – ex calciatore paraguaiano
 Marcos Riveros (1988) – calciatore paraguaiano
 Nelson Rodrigo Parraguez Riveros (1971) – ex calciatore cileno
 Roberto Riveros (1996) – calciatore cileno
 Sergio Riveros (...) – ex schermidore cileno
 Williams Riveros (1992) – calciatore paraguaiano